Gemmellaro ist der Familienname von:
Carlo Gemmellaro (1787–1866), italienischer Naturforscher und Geologe, Bruder von Mario
Gaetano Giorgio Gemmellaro (1832–1904), italienischer Geologe und Paläontologe, Sohn von Carlo
Giuseppe Gemmellaro (1788–1876), italienischer Vulkanologe, Bruder von Carlo und Mario
Giuseppe Gemmellaro (Philosoph) (1911– ), italienischer Theologe und Philosoph
Mario Gemmellaro (1773–1839), italienischer Vulkanologe, Bruder von Carlo
Raimondo Gemmellaro (1738–1792), italienischer Vulkanologe, Onkel von Carlo und Mario